Ма — богиня землі та родючості у народів Малої Азії
 Ма — знак таблиці ґодзюон
 Ма — китайське прізвище